El término Push Play puede hacer referencia a:

Música 
 «Push Play», canción de Zedd con Miriam Bryant;
 Push Play, banda de rock.